Lundby kyrka kan syfta på:

 Lundby kyrka –  i Västerås stift
 Lundby gamla kyrka – i Göteborgs stift
 Lundby nya kyrka – i Göteborgs stift
 Norra Lundby kyrka – i Skara stift
 Södra Lundby kyrka – i Skara stift
 Stora Lundby kyrka – i Göteborgs stift